Puff puede hacer referencia a:
Christian Puff, botánico austríaco. «Puff» se emplea para indicarlo como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales
Puf, sillón blando.